Новый Порт — село в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
 Новый Порт — местность в северной части Гутуевского острова в Санкт-Петербурге
 Новый Порт — грузовая железнодорожная станция в морском порту Санкт-Петербурга

Примечания